Открытый чемпионат Антальи по теннису — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Турции в городе Анталья, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2018 году турнир прошёл с 24 по 30 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал прошлогодний финалист Адриан Маннарино (№ 26 в мире на тот момент). Французский теннисист второй год подряд смог доиграть до финала, однако вновь потерпел поражение. В решающем матче он проиграл второму номеру посева Дамиру Джумхуру (№ 29 в мире). Прошлогодний чемпион Юити Сугита защищал свой прошлогодний титул в качестве седьмого номера посева, однако во втором раунде проиграл французу Пьер-Югу Эрберу. В основной сетке сыграли два представителя России: Евгений Донской и Михаил Южный, но оба проиграли в первом же раунде.

В парном турнире победу одержали Сантьяго Гонсалес и Марсело Демолинер, которые в финале смогли победить третьих номеров посева Сандера Арендса и Матве Мидделкопа. Прошлогодние чемпионы Айсам-уль-Хак Куреши и Роберт Линдстедт не защищали титул, однако Куреши сыграл на турнире в паре с Жаном-Жюльеном Ройером в качестве первых номеров посева, но они проиграли уже на старте турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Дамир Джумхур обыграл  Адриана Маннарино со счётом 6-1, 1-6, 6-1.
 Джумхур выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маннарино сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Сантьяго Гонсалес /  Марсело Демолинер обыграли  Сандера Арендса /  Матве Мидделкопа со счётом 7-5, 6-7(6), [10-8].
 Гонсалес выиграл 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Демолинер выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Антальи по теннису
 Мировой тур ATP 2018
 Тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ATP

Турция
Теннис
Июнь 2018 года
2018